Scotland Yard har flere betydninger:
 Scotland Yard – hovedkvarter for London Metropolitan Police
 Scotland Yard (brætspil) – brætspil som foregår i London